

Letteratura 
 A quattro mani (Composition for four hands) – romanzo di Hilda Lawrence
 A quattro mani (Cuatro manos) – romanzo di Paco Ignacio Taibo II del 1990

Musica 
 A quattro mani – pezzo scritto per essere suonato da due pianisti su uno stesso pianoforte